Bayeu ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Bayeu (1734–1795), spanischer Maler
 Manuel Bayeu, (1740–1809), spanischer Maler
 Ramón Bayeu (1744–1793), spanischer Maler

Siehe auch:
 Bayeux (Begriffsklärung)
 Baillieu